Petr Hlaváček je jméno více známých osob:

 Petr Hlaváček (historik) (* 1974) – historik kulturních a náboženských dějin
 Petr Hlaváček (technolog) (1950–2014) – odborník v obuvnictví, výzkumník a historik obuvi
 Petr Hlaváček (architekt) (* 1961) – architekt a urbanista, bývalý ředitel IPR Praha, komunální politik za Spojené síly pro Prahu